Дейла () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Дейла, Ингвильд (род. 1987) — норвежская актриса.
 Дейла, Ронни (род. 1975) — норвежский футболист, тренер.